Az 1956. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát január 29-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Toni Sailer nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1956. évi téli olimpiai játékokon